«Honey, This Mirror Isn’t Big Enough for the Two of Us» — второй сингл американской рок-группы My Chemical Romance из первого студийного альбома I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт My Chemical Romance

Синглы 2002 года
Синглы My Chemical Romance
Песни о наркотиках
Эмо-песни